Il toponimo Pietroasa può riferirsi a diverse località della Romania:
Pietroasa, comune del distretto di Bihor
Pietroasa, comune del distretto di Timiș
Pietroasele, comune del distretto di Buzău